Тисен () — топоним и фамилия, распространённые в Германии:

Топоним 
 Тисен (Виттенберг) — коммуна в земле Саксония-Анхальт, входит в район Виттенберг.

Носители фамилии 
 Тисен, Вальтер(de) (1951—2014) — немецкий предприниматель.
 Тисен, Йёрн(de) (1961) — немецкий политик.

См. также 
 Тиссен